PDT kan avse: 

 Psykodynamisk terapi – en behandlingsform som ibland ställs i motsats till kognitiv beteendeterapi (KBT)
 Pacific Daylight Saving Time – sommartid inom Pacific Standard Time Zone